Angles (Alpes-de-Haute-Provence) 
Angles (Vendée) 
ook:
Angles-sur-l'Anglin, Vienne
gemeenten met de naam Les Angles

Er is ook een Franse en een Spaanse gemeente met de naam Anglès

Angles kan tevens verwijzen naar:
 Angles (dan le sac vs Scroobius Pip), een muziekalbum uit 2008
 Angles (The Strokes), het vierde studioalbum van The Strokes, uitgebracht in 2011